al-Maschriq bezeichnet:

Al-Machriq
Maschrek